A Girl Like Me е вторият албум на Риана. Той се състои от 13 песни в стил Поп и Реге. Издаден на 10 април 2006.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 SOS – 3:59
 Kisses Don't Lie – 3:52
 Unfaithful – 3:47
 We Ride – 3:56
 Dem Haters (с Dwane Husbands) – 4:19
 Final Goodbye – 3:14
 Break It Off (с Шон Пол) – 3:20
 Crazy Little Thing Called Love (с J-Status) – 3:23
 Selfish Girl – 3:38
 P.S. (I'm Still Not Over You) – 4:11
 A Girl like Me – 4:18
 A Million Miles Away – 4:11
 If It's Lovin' that You Want – Part 2 (с Cory Gunz) (бонус трак) – 4:09

Интернационално издание 
 Pon de Replay (Full Phatt Remix) – 3:21

Японско делукс издание 
 Who Ya Gonna Run To – 4:01
 Pon de Replay (Full Phatt Remix) – 3:21
 Coulda Been the One – 3:38

Делукс издание 
 Who Ya Gonna Run To – 4:01
 Coulda Been the One – 3:38
 Should I (с J-Status) – 3:06
 Hypnotized – 4:15
 Unfaithful (Nu Soul Remix) – 6:57
 Unfaithful (видеоклип) – 3:49
 SOS (видеоклип) – 4:00

Източници 

Албуми на Риана
Музикални албуми от 2006 година